Suhor (Delnice), een plaats in de Kroatische gemeente Delnice
 Suhor (Kostel), een plaats in de Sloveense gemeente Kostel
 Suhor (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto